

Storia 
 Boston Tea Party, atto di protesta da parte dei coloni della costa orientale del Nord America diretta contro il governo britannico del 1773
 Il movimento Tea Party, un movimento sociopolitico statunitense, emerso nel 2009 attraverso una serie di proteste locali e nazionali.

Musica 
 Tea Party, singolo di Kerli
 Tea Party, VHS dei Cure
 The Tea Party, gruppo rock canadese in attività